Моніка Селеш була чотириразовою чинною чемпіонкою (рекорд Canadian Open за Відкриту еру), але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла Мартіна Хінгіс.

Сіяні гравчині 
Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Кваліфікаційна сітка

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4=Чвертьфінали
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Р Драгомір
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= М Гжибовська
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=5
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05=
| RD2-score07-1=5
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08=4
| RD2-team08= Я Новотна
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=2
| RD2-score08-3=1
| RD3-seed01=6
| RD3-team01= А Кетцер
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=77
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= М Лучич-Бароні
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=61
| RD3-score02-3=2
| RD3-seed03= 
| RD3-team03= А-Г Сідо
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04=
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01=6
| RD4-team01= А Кетцер
| RD4-score01-1=7
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3=4
| RD4-seed02= 
| RD4-team02=

Секція 4

Посилання 
 Du Maurier Open 1999 Draw

1999
Одиночний розряд